България (вестник) може да се отнася до:

 България (1859 – 1863), излизал 1859 – 1863, редактор Драган Цанков
 България (1898 - 1921), излизал 1898 - 1921, редактор Драган Цанков, орган на Прогресивнолиберална партия
 България (вестник в САЩ), български вестник в САЩ